

Persone
 Amanda Wyss (1960) – attrice statunitense
 Danilo Wyss (1985) – ciclista su strada svizzero
 Georg von Wyß o Wyss (1816-1893) – storico svizzero
 Johann David Wyss (1743-1818) – scrittore svizzero
 Johann Rudolf Wyss (1781-1830) – scrittore e pastore protestante svizzero
 Marcel Wyss (1986) – ex ciclista su strada svizzero
 Paul Wyss (1891-1974) – calciatore svizzero, di ruolo attaccante
 Paul Wiss (1928) – politico svizzero
 Sophie Wyss (1897-1983) – soprano svizzero
 Thomas Wyss (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero, di ruolo centrocampista
 Ursula Wyss (1973) – politica ed economista svizzera

Altro
 De Pretto-Escher Wyss – fonderia e industria metalmeccanica italiana
 Escher Wyss – società per azioni svizzera